Амбер:

 Амбер — вымышленный город в цикле произведений «Хроники Амбера» американского фантаста Роджера Желязны.

 Амбер 2011 — шахматный фестиваль, проходивший в Монако с 11 по 25 марта 2011 года.
 Амбер (шахматный турнир) — шахматный турнир, проводившийся с 1992 до 2011 года в Монте-Карло.

 Амбер, Жан-Жак (1765—1851) — французский генерал, участник наполеоновских войн.
 Искажённое женское имя Эмбер (от  — янтарь).

Топонимы

Мадагаскар 
 Амбер — гора на острове Мадагаскар.

Индия 
 Амбер — бывший город и дворец-крепость, столица княжества Дхундхар в индийском штате Раджастхан.

Франция 
 Амбер — город во Франции, супрефектура в департаменте Пюи-де-Дом.
 Амбер — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Овернь.

Англия 
  — река в Англии.